Оподаткування в Бутані проводиться національним урядом та органами місцевого самоврядування. Здійснення всього оподаткування контролює Міністерство фінансів Бутану, департамент доходів і митниць, який входить до складу виконавчої влади - Ради Міністрів Бутану. Сучасна правова основа оподаткування Бутану випливає із законодавства. Кілька актів передбачають оподаткування та примусове застосування лише до їх предмета та на різних рівнях управління, тоді як менша кількість передбачає більш вичерпне матеріальне податкове законодавство. Як результат, податкова схема Бутану вкрай децентралізована.

Обов’язок сплачувати податки підтверджується Конституцією 2008 р. Конституція також підтверджує здатність органів місцевого самоврядування підвищувати податки відповідно до законів, прийнятих парламентом. Відповідно до Конституції, оподаткування спеціально дискваліфікується як предмет національних референдумів, залишаючи податкове законодавство виключно в межах компетенції Парламенту.

Історія 
Під час правління Шабдрунг Нгванг Намґ'ял (1594–1651) податки в Бутані стягувались губернаторами регіонів. У 1865 р. Ешлі Еден описав оподаткування в Бутані не стільки системою, скільки "витісненням людей, що знаходяться під ними". Сучасні повноваження уряду були повністю закріплені в 1907 р. із встановленням династії Вангчуків та сучасної держави Бутан.

До 1960-х років уряд Бутану збирав податки в натуральній формі та у формі "трудового внеску". Податки в натурі поступово припинялися на користь номінальних монетизованих податків на землю, майно, доходи від бізнесу та споживання товарів і послуг.

У 1961 р. Національна Асамблея створила Гіялце Ха-Лоу (Комітет з питань бухгалтерії та аудиту) для нагляду за доходами та майном уряду. У 1968 р. Національна Асамблея перетворила Гільце Ха-Лоу в Міністерство фінансів. У 1971 р. Міністерство створило свій Департамент митної справи, який згодом став Департаментом доходів і митниць, відповідальним за впровадження значної частини податкового закону.

У 1974 р. Королівський уряд почав експерименти з децентралізацією, передавши деякі урядові повноваження - включаючи оподаткування - муніципалітетам Тхімпху та Пхунчолінг.

Уряд Бутану здійснив основні реформи в податковій структурі в 1989 р. і 1992 р. Реформи 1989 р. включали перший податок на прибуток з Бутану, замінивши його попередній податок на оборот на 2%; скасування експортних та неприємних податків; та звільнення рослинної техніки від мита з продажу та імпорту. Реформи 1992 р. мали на меті спростити адміністративні процедури щодо їх дотримання та прозорості.

Індивідуальне та корпоративне оподаткування 
Закон Бутану передбачає оподаткування фізичних осіб та підприємств на основі доходу, продажів, імпорту, та рухомого та нерухомого майна.

Бутан регулює корпорації з 1989 р., останнім часом згідно із Законом про компанії 2000 р. Ці норми включають оподаткування корпоративного доходу. Станом на 2011 рік ставка податку на прибуток з Бутану становила 30 відсотків від чистого прибутку; крім того, податок на прибуток з бізнесу становив ще 30 відсотків від чистого прибутку.

У 2000 р. Бутан прийняв Закон про податок з продажу та митних акцизів. Закон встановлює обов'язок сплачувати податок з продажу та акцизи на товари та послуги в Бутані, а також мита на імпорт відповідно до ставок та графіків, опублікованих Міністерством фінансів. Закон також передбачає широке повноваження Департаменту доходів та митних органів здійснювати перевірку, конфіскацію, вимагати бухгалтерського обліку та затримувати, штрафувати та переслідувати тих, хто суперечить податковому законодавству. Закон також встановлює процедурні рамки для вирішення спорів, які можуть бути оскаржені до Королівського суду.

Закон про податок на прибуток 2001 р. являє собою перший сучасний, всеосяжний Закон про оподаткування прибутку в Бутані для фізичних осіб та компаній. Закон також передбачає податок на продаж, банкрутство та адміністративні процеси розгляду спорів. Станом на 2011 рік, Департамент доходів і митниць не обкладає податками на перші 100 000 доходів; податки до 250 000 нгултрум на 10%; до  500,000 нгултрум при 15%; до 100000000 нгултрум при 20%; і 1000,001 нгултрум і вище на рівні 25%. Крім того, трансферти власності оподатковуються у розмірі 5%. Сільські податки також вводяться на землю, будинки та худобу. Інші прямі мита включають податок на автомобільний транспорт, податок на подорожі за кордон, роялті, ліцензії для бізнесу та професіоналів, податки на внески на здоров'я та муніципальні податки.

Як частина програми децентралізації Бутану, органи місцевого самоврядування та муніципалітети - включаючи дзонгхагів, гевогів та тромдів, мають право збирати податки на майно, послуги та трансакції, щонайменше з 1991 р. Зокрема, Закон про місцеве самоврядування 2009 р. дозволяє тромдам (муніципалітетам) стягувати окремий податок на вакансії та недорозвинення.

Інше законодавство дозволяє або встановлює податки на певні предмети. Наприклад, Закон про боротьбу з тютюном від 2010 р. зобов’язує осіб, які імпортують тютюн, сплачувати податок та надавати підтвердження оплати на вимогу. Як і багато подібних законів, Закон про боротьбу з тютюнопалінням визначає сукупність правопорушень та покарань за порушення його норм щодо оподаткування.

Використання грошових податків 
Уряд або розподіляє податкові надходження на конкретні державні видатки, або вносить їх до Зведеного фонду. Уряд використовує Консолідований фонд відповідно до прийнятих законодавством бюджетів, а також може здійснювати гранти та інвестиції для інтересів суспільства. Державний бюджет контролюється міністром фінансів, який регулярно звітує перед Національними Зборами.

Комісія з оплати праці, незалежний урядовий орган, встановлює бюджет оплати праці та витрат членів уряду. Державні витрати зібраних коштів регулюються Законом про державні фінанси 2007 р.

Податкові пільги 
Відповідно до Конституції Бутану, Королівська родина отримує ануїтети, встановлені парламентом, та звільняється від оподаткування.

Зареєстровані організації громадянського суспільства ("ОГС") звільняються від сплати податку на доходи або інші надходження, отримані в результаті інвестування наділеного майна чи інших коштів відповідно до правил, прийнятих Департаментом доходів і митниць. Двома типами ОГС, громадським благом та організаціям з взаємною вигодою, можуть бути надані звільнення від сплати мита чи інших податків, крім податку на прибуток у кожному конкретному випадку, за наборами правил та процедур, спільно виданих спільно Органом організацій громадянського суспільства та Департаментом Доходи та мита.

На товари, що ввозяться в Бутан з Індії, мита не стягуються відповідно до Угоди про торгівлю та торгівлю.

Закордонні дипломатичні представництва, міжнародні організації та державні установи, як правило, звільняються від сплати мита та податку з продажу. Відповідно до Закону про податок з продажу, Міністерство фінансів може також звільнити будь-яку іншу особу від продажів, митних зборів та акцизних податків на власний розсуд. Організації, звільнені від сплати мита, все ж повинні сплачувати податок з продажу при ввезенні товарів до Бутану.

Податкова суперечка щодо імпорту транспортних засобів 
Оподаткування було предметом суперечок з моменту демократизації в Бутані. У червні 2010 р. перший демократично обраний уряд Бутану переглянув схему ввізного мита на імпортні легкі приватні транспортні засоби, підвищивши податки, не дотримуючись процедур двопалатного представлення та дебатів, необхідних Конституцією. Цей крок підтримали деякі бутанці, як стримування заторів та забруднення, сприяючи розвитку масового транзиту. Опозиційна партія Національної Асамблеї оскаржила акцію у Верховному суді Бутану, Конституційний лав, вигравши початковий позов. Звертаючись до Верховного Суду Бутану, Генеральний прокурор стверджував, що перегляд податку підтримується доконституційними законами про пряме та непряме оподаткування, які залишаються не відкликаними. Генеральний прокурор також заперечував проти судової перевірки політичних дій, позиції, що базується в основному на юриспруденції США, розробленій  та підтримкою американського прецедентного права. У грудні 2010 р., поки тривав позов, уряд зобов’язав припинити весь імпорт, що підлягає оподаткуванню, - опозиція критикувала як зневагу до суду. 24 лютого 2011 року Верховний Суд одноголосно ухвалив рішення Вищого суду проти уряду. Уряд скасував заборону на імпорт на початку березня 2011 року та заявив про намір повернути податки, які він збирав незаконно, хоча він може повторно ввести податкові ревізії та прийняти їх у конституційний процес.  Уряд, хоч і похитнувся ухвалою, заявив, що не піде у відставку через розбір.

Після суперечки Світовий банк у своїй Оцінці підзвітності фінансового менеджменту попередив, що фінансові питання Бутану потребують кращого законодавчого контролю. Світовий банк назвав неадекватну перевірку та дебати в парламенті перед прийняттям бюджетів, які включають податкові графіки. Крім того, Світовий банк заперечив нездатність парламенту вносити зміни до запропонованих бюджетів, а лише ратифікувати пропозиції Міністерства фінансів.

Див.також 
Податок на прибуток
Податок з продажів

Примітки

Посилання 

Фінанси Бутану
Оподаткування за країною
Право Бутану